Bernson est un patronyme porté notamment par :

 Dweira Bernson-Verhaeghe (1871-1944), médecin française ;
  (1930-2020), personnalité politique américaine ;
 , musicien américain ;
 Reysa Bernson (1904-1944 ou 1945), astronome française ;
  (1988-), chanteuse suédoise ;
  (1936-), tueur en série américain.